Epicopeiidae är en familj av fjärilar. Epicopeiidae ingår i överfamiljen Drepanoidea, ordningen fjärilar, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Epicopeiidae 48 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Fjärilar
Epicopeiidae